Voorwerpen
Hoes, een omhulsel 
Twents voor 'huis', zie bijvoorbeeld Los hoes

Nederlandse personen

Abbey Hoes (1994), actrice
Adri-Jan Hoes (1947), producer en liedjesschrijver
Geert Hoes (1983), acteur, presentator
Guus Hoes (1945-1986), acteur (vader van Geert)
Hans Hoes (1949), acteur,regisseur (broer van Guus)
Isa Hoes (1967), actrice,scenarioschrijfster
Johnny Hoes (1917-2011), zanger, producer en liedjesschrijver (vader van Adri-Jan)
Onno Hoes (1961), VVD-politicus
Paul Hoes (1953), acteur (broer van Guus)
Pieter Hoes (?), acteur (broer van Guus)

Zie ook
Laken (beddengoed) voor hoeslaken